Le championnat du monde de snooker 1979 a lieu du 16 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Troisième :  £ 
Quatrième :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  

Maximum break :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (13) 
 142 Bill Werbeniuk
 125 Cliff Thorburn
 121, 120, 107, 101 Terry Griffiths
 112, 105 Alex Higgins
 112 John Spencer
 110, 109 Fred Davis
 106 Eddie Charlton
 106 Dennis Taylor

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1979
Snooker
Snooker 1979
Sport en Angleterre en 1979
Snooker en 1979
Sport en avril 1979